

Персоналії 
 Агамемнон — очільник першого («гераклового») походу греків проти Трої
 Агамемнон — легендарний цар Мікен
 Агамемнон — цар давньогрецького міста Кими

Література 
Агамемнон  — римська трагедія з грецьким сюжетом  Луція Аннея Сенеки

Агамемнон — трагедія Есхіла

Інше 
  — англійський крейсер, на борту якого було підписане Мудросське перемир'я